

Sigle 
Deutsches Afrika Korps

Codici 
 dak – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua dakota